

Cinema 
The Key – film muto del 1913 diretto da O.A.C. Lund
The Key – cortometraggio del 1916 diretto da Alfred Hollingsworth
The Key – film del 1934 diretto da Michael Curtiz
 La chiave (The Key) – film del 1958 diretto da Carol Reed
The Key – film

Letteratura 
 La chiave scomparsa (The Key) – romanzo di Patricia Wentworth del 1944

Musica 
 The Key – gruppo musicale
 The Key – album di Joan Armatrading del 1983
 The Key – album dei Nocturnus del 1991
 The Key – album di Matt Goss del 1995

Televisione 
The Key – serie televisiva britannica